

Comuni
 Stigliano – comune in provincia di Matera

Frazioni
 Stigliano – frazione del comune di Santa Maria di Sala 
 Stigliano – località del comune di Sovicille

Persone/edifici
Palazzo Zevallos (o anche palazzo Colonna di Stigliano o ancora palazzo Zevallos Stigliano) – palazzo monumentale di Napoli ubicato lungo via Toledo.
 Marcantonio Colonna di Stigliano, III principe di Stigliano (Napoli, 5 luglio 1808 – Napoli, 11 luglio 1890) – nobile italiano.